EDGE:
 EDGE () — цифровая технология мобильной связи
 EDGE () — архитектура процессоров
 Edge Foundation — фонд (http://www.edge.org/)
 Edge — журнал, посвящённый высоким технологиями
 Edge — Эдж, профессиональный рестлер
 Microsoft Edge — браузер компании Microsoft
 '''Корпорация оборонной промышленности Эмиратов (EDGE)